Paul Sabatier kan syfta på:

* Paul Sabatier (1854–1941), fransk kemist
 Paul Sabatier (1858–1928), fransk kyrkohistoriker